Авл Вицирий Прокул, консул-суффект 89 г. 
Авл Вицирий Марциал, консул-суффект 98 г.